Films
 Grandeur nature est un film érotique franco-italo-espagnol de Luis Berlanga avec Michel Piccoli sorti en 1974.
 Grandeur nature (Life-Size) est un téléfilm américain de Walt Disney Television diffusé en 2000 sur ABC.
Varia
 Une reproduction grandeur nature est à l'échelle 1.
 Un jeu de rôle grandeur nature est un jeu de rôle interprété et mis en scène "en chair et en os".
 Grandeurs nature est une émission de télévision française diffusée sur France 2.